Osoby o tym nazwisku:
 Michał Zieniawa – polski judoka
 Ryszard Zieniawa – polski judoka i aikidoka, trener judo